Попе́ску () — румынская фамилия, происходит от  — священник, поп. Фамилия в основном распространена на территории Румынии, Молдавии и Украины.

Известные носители:
 Попеску, Адриан (род. 1960) — румынский футболист.
 Попеску, Александру (1917—2008) — румынский баскетболист и тренер.
 Попеску, Ана Мария (в девичестве Брынзэ; род. 1984) — румынская фехтовальщица-шпажистка, чемпионка мира.
 Попеску, Вирджил-Даниэль (род. 1968) — румынский политик и государственный деятель.
 Попеску, Габриэл (род. 1973) — румынский футболист.
 Попеску, Георге (род. 1967) — румынский футболист.
 Попеску, Думитру Раду (1935—2023) — румынский писатель, журналист, сценарист и политик.
 Попеску, Думитру (род. 1995) — молдавский футболист.
 Попеску, Елена (род. 1989) — молдавская легкоатлетка.
 Попеску, Иван Васильевич (род. 1964) — украинский политик.
 Попеску, Лилиан Михайлович (род. 1973) — молдавский футболист и тренер.
 Попеску, Марин (род. 1973) — румынский гребец-байдарочник.
 Попеску, Мариус Даниэль (род. 1963) — швейцарский писатель румынского происхождения.
 Попеску, Марьоара (род. 1962) — румынская гребчиха.
 Попеску, Митикэ (1936—2023) — румынский актёр.
 Попеску, Николае (1835—1877) — румынский художник.
 
 Попеску, Раду — румынский историк XVII века.
 Попеску, Симьон (род. 1940) — румынский борец греко-римского стиля, призёр Олимпийских игр, чемпион мира.
 Попеску, Стела (1935—2017) — румынская актриса и телеведущая.
 Попеску, Теодор Константинович (1935—2008) — советский артист балета, хореограф, балетмейстер.
 Попеску, Флорин (род. 1974) — румынский гребец-каноист.
 Попеску, Штефан (1872—1948) — румынский художник.
 Попеску, Штефан (род. 1993) — румынский футболист.
 Попеску, Эльвира (1894—1993) — румынская и французская актриса театра и кино, театральный режиссёр.

Составные фамилии 
 Попеску-Гопо, Ион (1923—1989) — румынский киноактёр.
 Попеску-Тэричану, Кэлин (род. 1952) — премьер-министр Румынии в 2004—2008 гг.
 Кандиано-Попеску, Александру (1841—1901) — румынский военный и политический деятель.